Conciliator (lateinisch für „Vermittler“, „Versöhner“, „Konziliator“) steht für:

 Conciliator differentiarum quae inter philosophos et medicos versantur („Vermittler der Unterschiede bei Philosophen und Ärzten“), das Hauptwerk von Pietro d’Abano
 Pietro d’Abano, den auch Doctor conciliaor genannten Verfasser von Conciliator differentiarum quae inter philosophos et medicos versantur
 Conciliator philosophicus, ein Werk von Rudolf Goclenius der Ältere

Siehe auch:
 Il Conciliatore
 Daniel Sennert